Франц Альтхайм (, 6 октября 1898, Франкфурт-на-Майне, Германская империя — 17 октября 1976, Мюнстер, ФРГ) — немецкий историк и филолог, руководящий сотрудник Аненербе.

Биография

Ранние годы. Становление академической карьеры 
Родился в протестантской семье скульптора, который вёл богемный образ жизни. После того как от него ушла жена, мать Франца, отец на Рождество 1914 г. покончил с собой. В 1916—1921 гг. Альтхайм изучал классическую филологию и древнюю историю во Франкфуртском университете. В 1917 г. вступил в армию в качестве переводчика, служил в Османской империи.

В декабре 1921 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Структура „Политики“ Аристотеля», в 1928 г. — докторскую диссертацию на тему «Греческие боги в Древнем Риме».

Карьера при нацистах 
В 1934—1936 годах состоял в СА. С 1935 г. приват-доцент, с 1936 г. экстраординарный профессор классической филологии во Франкфуртском университете, также заместитель заведующего кафедрой в Галле-Виттенбергском университете. С 1943 г. профессор.

Активно сотрудничал с Аненербе, которое финансировало его исследования, руководил в нём учебно-исследовательским отделом древней истории. В 1938 г. участвовал в экспедиции Аненербе на Ближний Восток.

После войны 
В 1945 г. потерял своё профессорское место, однако вскоре был восстановлен в звании. В 1948—1950 гг. профессор древней истории в Галле, в 1950—1964 гг. заведовал кафедрой древней истории в Свободном университете Берлина. Входил в попечительский комитет журнала Nouvelle École (Новая школа), органа сообщества «Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne».

Сочинения 
 Griechische Götter im alten Rom. Giessen 1930. Neuausgabe 1980.
 Terra Mater. Untersuchungen zur altital. Religionsgeschichte. Töpelmann, Gießen 1931.
 Römische Religionsgeschichte. 3 Bände. de Gruyter, Berlin 1931—1933. 2. Aufl. in 2 Bänden 1956.
 Epochen der römischen Geschichte. 2 Bände. Klostermann, Frankfurt am Main 1934—1935.
 Lex sacrata. Pantheon, Amsterdam 1939.
 Die Soldatenkaiser. Klostermann, Frankfurt 1939 (Deutsches Ahnenerbe, Bd. 1).
 (mit Erika Trautmann): Vom Ursprung der Runen. Klostermann, Frankfurt 1939 (Deutsches Ahnenerbe, Bd. 3).
 (mit Erika Trautmann): Italien und die dorische Wanderung. Pantheon, Amsterdam 1940.
 Italien und Rom. 2 Bände. Pantheon, Amsterdam 1941. 3. Auflage 1944.
 Rom und der Hellenismus. Amsterdam, Pantheon 1942.
 Helios und Heliodor von Emesa. Amsterdam, Pantheon 1942.
 (mit Erika Trautmann-Nehring): Kimbern und Runen. Untersuchungen zur Ursprungsfrage der Runen. Ahnenerbe, Berlin 1942.
 Die Krise der alten Welt im 3. Jahrhundert n. Zw. und ihre Ursachen. 2 Bände. Ahnenerbe, Berlin 1943.
 Goten und Finnen im dritten und vierten Jahrhundert. Ranke, Berlin 1944.
 Weltgeschichte Asiens im griechischen Zeitalter. 2 Bände. Niemeyer, Halle 1947—1948.
 Römische Geschichte. 3 Bände. de Gruyter, Berlin 1948—1958. Weitere Ausgabe Klostermann, Frankfurt 1951—1953.
 Literatur und Gesellschaft im ausgehenden Altertum. 2 Bände. Niemeyer, Halle 1948—1950.
 Der Ursprung der Etrusker. Verlag für Kunst und Wissenschaft, Baden-Baden 1950.
 Geschichte der lateinischen Sprache. Klostermann, Frankfurt 1951.
 Aus Spätantike und Christentum. Niemeyer, Tübingen 1951.
 Attila und die Hunnen. Verlag für Kunst und Wissenschaft, Baden-Baden 1951.
 Niedergang der alten Welt. Eine Untersuchung der Ursachen. 2 Bände. Klostermann, Frankfurt 1952.
 (mit Ruth Stiehl): Asien und Rom. Neue Urkunden aus sasanidischer Frühzeit. Niemeyer, Tübingen 1952.
 Alexander und Asien. Geschichte eines geistigen Erbes. Niemeyer, Tübingen 1953.
 Gesicht vom Abend und Morgen. Von der Antike zum Mittelalter. Fischer, Frankfurt 1954.
 (mit Ruth Stiehl): Ein asiatischer Staat. Feudalismus unter den Sasaniden. Limes, Wiesbaden 1954.
 Reich gegen Mitternacht. Asiens Weg nach Europa. Rowohlt, Hamburg 1955.
 Der unbesiegte Gott. Heidentum und Christentum. Rowohlt, Hamburg 1957.
 Utopie und Wirtschaft. Eine geschichtliche Betrachtung. Klostermann, Frankfurt 1957.
 (mit Ruth Stiehl): Finanzgeschichte der Spätantike. Klostermann, Frankfurt 1957.
 (mit Ruth Stiehl): Philologia sacra. Niemeyer, Tübingen 1958.
 (mit Ruth Stiehl): Die aramäische Sprache unter den Achaimeniden. 3 Lieferungen. Klostermann, Frankfurt 1959—1963.
 Geschichte der Hunnen. 5 Bände. de Gruyter, Berlin 1959—1962.
 Zarathustra und Alexander. Eine ost-westliche Begegnung. Fischer, Frankfurt 1960.
 Entwicklungshilfe im Altertum. Die großen Reiche und ihre Nachbarn Rowohlt, Reinbek 1962.
 Die Araber in der alten Welt. 6 Bände. de Gruyter, Berlin 1964-69.
 (mit Ruth Stiehl): Geschichte Mittelasiens im Altertum. de Gruyter, Berlin 1970.
 (mit Ruth Stiehl): Christentum am Roten Meer. 2 Bände. de Gryuter, Berlin 1971—1973.

Примечания

Литература 

Тюркологи
Нацистский мистицизм
Члены СА
Преподаватели Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Члены Румынской академии
Преподаватели Свободного университета Берлина